Naik steht für:
 Naik, Mannschaftsdienstgrad der indischen/pakistanischen Armee (OR-3), entsprechend dem englischen Corporal (deutsch Ober-/Hauptgefreiter)
 Naik (auch Nīg), Ort im Afriz Rural District, Sedeh District, Qaen County, Süd-Chorasan, Iran
 Naik (auch Na’ik), Ort im Tamin Rural District, Central District, Mirjaveh County, Sistan und Belutschistan, Iran

Naik ist der Familienname folgender Personen:

 Kashinath Naik (* 1983), indischer Speerwerfer
 Niaz Ahmed Naik (1926–2009), pakistanischer Diplomat
 Pundalik Naik (* 1952), indischer Autor
 Ram Naik (* 1934), indischer Politiker der Bharatiya Janata Party (BJP)
 Samir Subash Naik (* 1979), indischer Fußballspieler
 Shripad Yesso Naik (* 1952), indischer Politiker
 Vasantrao Phulsing Naik (1913–1979), indischer Politiker
 Zakir Naik (* 1965), islamischer Fernsehprediger

Siehe auch:
 Naic